Дими́трис Салпинги́дис (; 18 августа 1981, Салоники) — греческий футболист, нападающий.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1999 году в клубе ПАОК, за который болел с детства. В том же году, для раскрытия потенциала и набора опыта, молодой Димитрис Салпингидис был отдан клубом в аренду в команду «Лариса» (за которую сыграл всего 7 матчей), а позже, в 2000 году, также на правах аренды перешёл в клуб «Кавала» из одноимённого греческого города. В 2002 году вернулся в родной ПАОК, в котором играл до 2006 года, забив 55 мячей и став в последнем для себя сезоне в составе этого клуба лучшим бомбардиром чемпионата Греции.

16 августа 2006 года перешёл в «Панатинаикос», а ПАОК за его трансфер не только получил 1,8 млн евро, но ещё и дополнительно трёх игроков, в итоге, общая сумма сделки оценивается в 5 млн евро. Уже через 4 дня после перехода, 20 августа, в первом же матче в составе «Панатинаикоса», сделал хет-трик, забив три мяча в ворота клуба «Эгалео».

В составе национальной сборной Греции играл с 2005 года. Участник чемпионата Европы 2008 года.

В ноябре 2009 года Салпингидис забил единственный гол в 2 стыковых матчах со сборной Украины за право выхода на чемпионат мира 2010 в ЮАР (0:0 в Афинах и 0:1 в Донецке), благодаря чему сборная Греции во второй раз в своей истории пробилась на чемпионат мира. Этот мяч стал лишь 3-м для форварда в 33 матчах за сборную.

Забил первый гол сборной Греции на чемпионатах мира по футболу. 8 июня 2012 года забил первый гол греков на Евро 2012 в матче открытия турнира против Польши. Матч завершился вничью 1:1.

Достижения 
 Обладатель Кубка Греции (2): 2002/03, 2009/10
 Чемпион Греции: 2010
 Лучший бомбардир чемпионата Греции (1): 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Кавала»
Игроки ФК «Панатинаикос»